Orde de Sant Jaume, orde militar fundat al Regne de Lleó al , després i actualment orde de cavalleria
 Orde de Sant Jaume d'Altopascio, orde militar hospitaler fundat al nord d'Itàlia al segle XI
 Orde de Sant Jaume per a la Fe i la Pau, orde militar fundat a Gascunya al